Csehország
 Drozdov, település a Berouni járásban
 Drozdov, település a Šumperki járásban
 Szlovákia
 Drozdov, Karásznó településrésze a Zsolnai kerület Csacai járásában